Khildebert I (Reims, ~496 – 558), rei franc merovingi (511-558)
 Khildebert II (570 -595), rei merovingi d'Austràsia (575 -595)
 Khildebert III dit el Just (~683 – 711), rei dels francs (695 – 711)
 Khildebert l'Adoptat (~650 – ~662), fill del majordom de palau Grimoald i rei d'Austràsia (656)